Teleostomi su zastarela klada kičmenjaka sa čeljustima za koje se smatra da obuhvata tetrapode, koštane ribe, i potpuno izumrle akantodijanske ribe. Ključne karakteristike ove grupe obuhvataju operculum i jedan par respiratornih otvora, svojstvas koja su izgubljena ili modifikovana u nekim kasnijim predstavnicima. Teleostomi obuhvataju sve kičmenjake sa čeljustima izuzev rušljoriba i izumrle klase -{Placodermi}-.

Nedavne studije indiciraju da su -{Osteichthyes}- evoluirale iz -{Placodermi}- poput -{Entelognathus}-, dok su akantodijani najbliži modernim -{Chondrichthyes}-. Teleostomi, stoga nisu validna prirodna klada, nego su polifiletska grupa vrsta.

Relacije

Vidi još 
 Acanthodii
 Euteleostomi

Reference